Páger Antal
 Páger Antal (1899–1986) színművész
 Páger Antal (1926) birkózó, edző

lásd még
 Páger Antal-színészdíj, 2001-ben a makói képviselő-testület által alapított díj, amelyet évente egyszer egy színésznek ítélnek oda
 Páger Antal-szobor, Makón található a Hagymaház aulájában